Trzy dni – litewski film z 1991
 Trzy dni – amerykański film z 1997
 Trzy dni – amerykański film z 2001
 Trzy dni – hiszpański film z 2008